Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)

Chine 
  d'infanterie (Chine)